Bora nebo bóra může být:

 Bora (hora) – hora v Jižních Karpatech v Rumunsku
 bóra – severní až severovýchodní vítr na Jadranu, v Řecku, Rusku a Turecku
 Bora – sopka v centrální Etiopii 
 Bora-Bora – ostrov ve Francouzské Polynésii
 Bora! Bora! Bora! – skladba německé hudební skupiny Scooter
 Rezervace Bora - přírodní rezervace na severním Madagaskaru
 Volkswagen Bora – automobil (sedan nebo kombi) postavený na základě Volkswagenu Golf IV
 Bora–Hansgrohe – profesionální cyklistická stáj sídlící v Německu
 Tora Bora – jeskynní komplex v afgánských Bílých horách na východě Afghánistánu

příjmení osob
 Salih Bora (1953) – turecký zápasník

Související články 
 Bor

Rozcestníky - místopisné jméno

eu:Dragoi Bolako lurtarren zerrenda#Bora